С 31 мая 2018 года Пакистан разделён на 4 провинции, 1 федеральную столичную территорию и 2 территории Кашмира, административно подчиненных Пакистану.

Структура административного деления до 31 мая 2018 года 

Провинции делились на 131 округ (, зила). Федеральная территория племён делилась на 7 племенных управлений и 6 пограничных регионов.

Структура административного деления после 31 мая 2018 года 
31 мая 2018 года федеральная территория племён включена в состав провинции Хайбер-Пахтунхва.

Провинции делятся на округа (, зила). Округа в свою очередь подразделяются на районы (, техсил). Деление на техсилы используется во всех провинциях, за исключением провинции Синд, где используется термин Талук (). Каждый техсил делится, в свою очередь, на некоторое число сельских советов. Пакистан имеет более пяти тысяч местных органов власти. С 2001 года они были во главе с демократически избранных местных советов, каждый из которых возглавляет Назим () (слово означает «руководитель» на языке урду, но иногда переводится как мэр). Женщины занимают как минимум 33 % мест в этих советах, нет верхнего предела на количество женщин в этих советах. Некоторые округа, включающие крупные города, называют городскими округами.

Примечания